

Belgio 
 Piazza del Mercato –  Anversa
 Piazza del Mercato –  Bruges
 Piazza del Mercato –  Bruxelles

Germania 
 Piazza del Mercato –  Amburgo
 Piazza del Mercato –  Brema
 Piazza del Mercato –  Coburgo
 Piazza del Mercato –  Hildesheim
 Piazza del Mercato –  Münster
 Piazza del Mercato –  Wismar

Italia 
 Piazza del Mercato –  Brescia
 Piazza del Mercato Centrale –  Firenze
 Piazza del Mercato –  Massa
 Piazza del Mercato –  Napoli

Paesi Bassi 
 Piazza del Mercato –  Amsterdam

Polonia 
 Piazza del Mercato –  Breslavia
 Piazza del Mercato –  Cracovia
 Piazza del Mercato –  Varsavia

Ucraina 
 Piazza del Mercato –  Leopoli